Albert Réville (1826-1906), théologien français ;
 Albert Réville (1883-1949), personnalité politique française.